Josef Nadj ist der Name folgender Personen:

*Josef Nadj (Bildhauer) (* 1953), deutscher Bildhauer
Josef Nadj (Choreograf) (* 1957), jugoslawisch-französischer Choreograph, Filmemacher und Zeichner